Hudspeth ist der Familienname folgender Personen:

 A. James Hudspeth (* 1945), US-amerikanischer Neurophysiologe
 Adam Hudspeth (1836–1890), kanadischer Politiker
 Claude Benton Hudspeth (1877–1941), US-amerikanischer Politiker
 Frank Hudspeth (1890–1963), englischer Fußballspieler
 Harry Lee Hudspeth (* 1935), US-amerikanischer Jurist

Hudspeth bezeichnet außerdem:

 Hudspeth County, eine Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat Texas